rui-barbosense – abitanti di Ruy Barbosa (Bahia)
rui-barbosense – abitanti di Ruy Barbosa (Rio Grande do Norte)